Ismer ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Ismer (* 1974), deutscher Steuerrechtler
 Rolf Ismer (1913–1984), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen

Siehe auch:
 Ismar
 Issmer
 Ißmer